Otr peut faire référence à :

Informatique 
 Off-the-Record Messaging appelé communément OTR, est un protocole cryptographique.

Mythologie 
 Ótr est, dans la mythologie scandinave, un géant ou un nain, fils de Hreidmar, et frère de Regin et Fafnir.

Code